First Come, First Served oder First come, first served (englisch für „Zuerst gekommen, zuerst bedient“) steht für:

 First In – First Out, Verfahren der Daten-Speicherung
 Windhundprinzip, Ressourcenzugang nur nach der Reihenfolge der Bedarfsanmeldungen

 First Come, First Served (Album) des US-amerikanischen Rappers Dr. Dooom (1999)

Siehe auch:
 Prioritätsprinzip (prior tempore potior iure)